Stöltzel  ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Clodius (geb. Stölzel, auch: Stöltzel; 1750–1805), deutsche Schriftstellerin
 Samuel Stöltzel (1685–1737), Arkanist und Obermeister der kursächsischen Porzellanmanufaktur Meißen

Siehe auch:
 Stölzel